Wedigenstein steht für:

 Gut Wedigenstein, ein ehemaliges Herrenhaus in der Stadt Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Wedigenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Carola Ströver-Wedigenstein (1872–1955), deutsche Künstlerin und Schriftstellerin